Роберт (Боб) Эрл «Баттербин» Лав (; родился 8 декабря 1942, Бастроп, штат Луизиана) — американский профессиональный баскетболист, который провел расцвет своей карьеры в команде Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз». Универсальный форвард, который мог бросать как с левой, так и с правой руки, сейчас Лав работает директором по связям с общественностью и послом доброй воли «Буллз».

Карьера игрока 

Играл на позиции лёгкого форварда. Учился в Южном университете, в 1965 году был выбран на драфте НБА под 33-м номером командой «Цинциннати Роялз», однако выступать за неё стал только со следующего года. Позже выступал за команды «Трентон Колониалз» (EPBL), «Милуоки Бакс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Нетс» и «Сиэтл Суперсоникс». Всего в НБА провёл 11 сезонов. Три раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1971—1973). Два раза включался во 2-ую сборную всех звёзд НБА (1971—1972). Три раза включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1972, 1974—1975). За ним в «Буллз» закреплён номер 10. Всего за карьеру в НБА сыграл 789 игр, в которых набрал 13 895 очков (в среднем 17,6 за игру), сделал 4653 подбора, 1123 передачи, 232 перехвата и 56 блокшотов.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Цинциннати Роялз»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Нью-Йорк Нетс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Выпускники Южного университета